Horsens (gemeente), een gemeente in Denemarken
Horsens (stad), een stad in de gelijknamige gemeente
Horsens (parochie), een parochie in de Deense gemeente Aalborg
AC Horsens, een Deense voetbalclub